Hajós peut se référer à :

Toponyme 
 Hajós, une ville et une commune du comitat de Bács-Kiskun en Hongrie.

Patronyme 

 Alfréd Hajós (1878-1955), né Arnold Guttmann, nageur hongrois ;
 Ernest Hajos (1886-19..), monteur et réalisateur français des années 1930 ;
 Karl Hajós (1889-1950), compositeur hongro-américain ;
 Henrik Hajós
 Joe Hajos (1907-1982), compositeur d'origine hongroise ;
 György Hajós (1912-1972), mathématicien hongrois ;
 le graphe de Hajós, en théorie des graphes.
 Irène Hajos  (1922-2014), une survivante d'Auschwitz ;
  (1926-), chimiste américain né en Hongrie.